A Fool and His Honey – film del 1927 diretto da Orville O. Dull
A Fool and His Honey – film del 1952 diretto da Jules White